Гарисса — административный округ в бывшей Северо-Восточной провинции Кении. Его столица и крупнейший городской район — Гарисса. Население округа — 923 060, преимущественно этнические сомалийцы, площадь около 45 720,2 км². По состоянию на 31 августа 2016 года, в лагерях беженцев в Дадаабе, расположенном в округе Гарисса, находилось более 260 000 сомалийских беженцев.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110530074609/http://softkenya.com/county/garissa-county/ Garissa County
 http://garissaonline.usclargo.com
 http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/VBOL-6UFDTX?OpenDocument
 http://www.aridland.go.ke/districts.asp?DistrictID=4
 Various articles by Terra Nuova from their Transboundary Environmental Project in Garissa and Ijara District

Округа Кении